Алле́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Ліона, 55 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1523 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Алленж 
 Алленж на сайті французького Національного інституту географії
 Алленж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Алленж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя